El topónimo Eastvale puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Eastvale (California), una ciudad en el estado de California;
 Eastvale (Pensilvania), un distrito municipal en el estado de Pensilvania.